Stappert ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Stappert (* 1958), deutsche Fotografin
 Bernd H. Stappert (1944–2021), deutscher Kulturjournalist
 Dieter Stappert (1942–2008), österreichischer Motorsport-Journalist und -Teammanager
 Michael Stappert (1585/1590–1663), deutscher Pfarrer

Siehe auch:
 Stapper